Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Bulant e Richard Vogel che hanno battuto in finale Libor Pimek e Florin Segărceanu 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Libor Pimek /  Florin Segărceanu (finale)
 Jaroslav Bulant /  Richard Vogel (Campioni)

 Cristiano Caratti /  Bruce Derlin (semifinali)
 Daniel Orsanic /  Mark Ozer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1989